Мужская национальная сборная Аргентины по софтболу — представляет Аргентину на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Аргентинская конфедерация софтбола ().

Одна из ведущих софтбольных мужских сборных команд в мире (по состоянию на сентябрь 2022 года занимает 1-е место в рейтинге мужских софтбольных сборных мира).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты по софтболу 

 «ПР» — играли только в первом (групповом) раунде, в плей-офф не квалифицировались

Панамериканские игры

Примечания

См. также 
 Женская сборная Аргентины по софтболу

Ссылки 
 Панамериканская конфедерация софтбола (CONPASA)
 Международная федерация бейсбола и софтбола (WBSC)
 Страница Аргентинской конфедерации софтбола на сайте WBSC

Аргентина
Софтбол в Аргентине
Софтбол мужская